De Ronde van Slovenië 2003 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 2003") werd verreden van dinsdag 6 mei tot en met zondag 11 mei in Slovenië. Het was de tiende editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde zes etappes, en begon net als de twee voorgaande jaren in Čatež.

Klassementsleiders

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Sprintklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2003
2003